212 км, 212-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
212 км, железнодорожная бу́дка 212 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области
 железная дорога

Россия 
 212 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, Республика Татарстан. Код 648950
 212 км (платформа Юго-Восточной железной дороги) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Липецкая область. Код 592952
 212 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога, Архангельская область. Код 296823

Украина 
 212 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 453139